Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)

 Candy Reynolds /  Anne Smith (semifinali)
 Sue Barker /  Anne Hobbs (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1982